La mélatonine est une hormone naturelle du corps humain.
 Mélatonine est un roman.
 Melatonine est un groupe de post-rock, en activité en 2020.
 Melatonine est un ancien groupe de pop rock qui a cessé en 2007.